«Учитель» () — американский художественный мини-сериал, премьера которого состоялась в ноябре 2020 года.

Сюжет 
Главная героиня мини-сериала работает учительницей в средней школе. Она вступает в сексуальные отношения со своим учеником, и об этом становится известно полиции.

В ролях 
 Кейт Мара — Клэр.
 Ник Робинсон — Эрик.
 Эшли Цукерман — Мэтт.

Производство и релиз 
В феврале 2014 года стало известно, что фильм «Учительница» адаптируют для HBO в формате мини-сериала. Кейт Мара, получившая главную роль, стала ещё и исполнительным продюсером проекта. Съёмки проходили в канадском городе Калгари в августе — октябре 2019 года. Премьера состоялась 10 ноября 2020 года: в этот день вышли первые три серии, а в дальнейшем каждую неделю будет выходить один эпизод.

Примечания 

Телесериалы на английском языке
Телесериалы Fox Television Studios
Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году